Лазаревское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Еврейская автономная область 
 Лазаревское сельское поселение — входит в Ленинский район.

Калмыкия 
 Лазаревское сельское поселение — входит в Городовиковский район.

Кировская область 
 Лазаревское сельское поселение — входит в Уржумский район.

Тульская область 
 Лазаревское сельское поселение — входит в Щёкинский район.